Milldale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Milldale (Southington), Ortsteil von Southington, Hartford County, Connecticut
 Milldale (Louisiana)
 Milldale (Tennessee)
 Milldale (Virginia)

in England:
 Milldale (Staffordshire)